Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2010—2011— 109-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном втретє став Генк.

Клуби

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

 
 
 

 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги чемпіонів 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Група A 

 

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Фінал
Путівку до Ліги Європи УЄФА 2011—2012 отримав Вестерло.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/16 травня 2011

|}

Втішний плей-оф 

 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Жупіле Про Ліга на soccerway.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2010 у бельгійському спорті
2011 у бельгійському спорті